pupil (anatomie), de opening van het midden van de iris in het oog
intree- en uittreepupil van een optisch instrument
pupil, leeftijdscategorie bij verschillende sporten
een kind onder voogdij
pupil (leerling), een leerling
Pupil (Maxwell), een zelfbouwradio uit de vijftiger jaren